Oppong ist ein Name oder Namensbestandteil von:

 Christabel Oduro Oppong (* 1992), kanadische Fußballnationalspielerin
 George Weah (* 1966), ehemaliger liberianischer Fußballprofi und Politiker
 Marvin Oppong (* 1982), deutscher Journalist
 Samuel Oppong (* 1998), österreichischer Fußballspieler